Robert Jansson kan syfta på:

 Robert Jansson (född 1889), riksdagsman för Bondeförbundet
 Robert Jansson (född 1868), riksdagsman för Socialdemokraterna
 Robert Jansson (född 1901), företagsledare
 Robert Janson (född 1948), författare
 Robert Janson (född 1874), präst